

Prénom

Patronyme 

 Abbo Aboubakar (né en 1960), homme politique camerounais ;
 Amadou Aboubakar Zaki (né en 1988), joueur nigérien de basket-ball ;
 Vincent Aboubakar (né en 1992), footballeur camerounais ;

Voir aussi